Севрюк — українське прізвище. Відомі носії:
 Антоній (Севрюк) — архієрей РПЦ
 Севрюк Олександр Олександрович — український дипломат, державний і громадський діяч

Українські прізвища